Александр Иванович Галушка (14 июля 1928, село Зимовенька, Курская губерния — 4 декабря 2008, Смоленск) — промышленный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1982).

Биография 

Александр Галушка родился 14 июля 1928 года в селе Зимовенька (ныне — в составе Белянского сельского поселения, Шебекинский район, Белгородская область). В 1953 году окончил Харьковский авиационный институт, после чего по распределению был направлен в Смоленск. В 1953—1960 годах работал на Смоленском авиационном заводе, был мастером цеха, инженером-конструктором, заместителем начальника серийно-конструкторского отдела. В 1960—1965 годах работал на различных смоленских предприятиях.

С 1965 года Галушка руководил в Смоленске заводом «Измеритель», производящим приборы для авиационной техники. При нём была создана мощная социальная база завода. В 1982 году Галушке была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники. В 1991 году он ушёл с поста директора завода «Измеритель», но остался его Почётным директором.

Умер 4 декабря 2008 года, похоронен на Одинцовском кладбище Смоленска.

Был также награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и рядом медалей.

Примечания

Литература 
 Беляев И. Н. // Энциклопедия Смоленска: Персоналии.

Родившиеся в Шебекинском районе
Выпускники Харьковского авиационного института
Директора промышленных предприятий
Похороненные на Одинцовском кладбище (Смоленск)
Делегаты XXV съезда КПСС